Tuburan ist 

 eine Stadtgemeinde in der Provinz Basilan, Philippinen, siehe Tuburan (Basilan)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen, siehe Tuburan (Cebu)